A 3ª edição da Vuelta decorreu entre 12 a 6 de Julho de 1941.  A corrida foi composta por 22 etapas, num total de mais de 4406 km, com uma média de 26,108 km/h.

Etapas

Classificações 

1941
1941 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1941